(1869—1931) — немецкий медик.
 Гротьян, Марк — американский художник.
 Гротьян, Мартин (1904—1990) — американский психиатр и психоаналитик.